Никола́й Ива́нович Ба́рсов (1839—1903) — российский богослов, преподаватель и , профессор гомилетики, . Один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Биография 
Сын священника, родился  года в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии. Первоначальное образование получил в Александро-Невском духовном училище. В 1859 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, по окончании которой занял место учителя словесности в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

Получил степень магистра богословия, защитив диссертацию «Братья Андрей и Семен Денисовы: Их жизнь и значение в истории раскола». В 1869 году советом Петербургской духовной академии был избран на кафедру пастырского богословия и гомилетики и кафедру эту в звании исправляющего должность ординарного профессора занимал до 1889 года.

Умер  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище, могила утрачена.

Библиография 

 Братья Андрей и Семен Денисовы : Эпизод из истории рус. раскола / Соч. Николая Барсова. - Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1866. - 2, 162 с.; (СПб., 1866 — оттиск из «Православного обозрения»);
 Русский простонародный мистицизм : Сообщ., чит. в Этногр. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва 13 мая 1869 г. Николаем Барсовым. - Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1869. - 2, 64 с.; (СПб., 1869 — оттиск из «Христианского чтения»);
 Духовные стихи (роспевцы) секты людей божьих, собранные действит. членом императорского Русского географического общества Н. Барсовым. - Санкт-Петербург : тип. Майкова, 1870. - [1], XV, 154 с.;
 Лекции по гомилетике, читанные студентам С. П. Б. духовной академии в 1885/6 учебном году экстраординарным профессором Н.И. Барсовым. - Санкт-Петербург : лит. С.Ф. Яздовского, ценз. 1886. - 2, 339 с.;
 Конспект лекций по гомилетике, читанных студентам III курса СПБ Духовной академии в 1887/8 гг. проф. Н.И. Барсовым. - Санкт-Петербург : лит. Яздовского, ценз. 1888. - 80 с.;
 Указатель к журналу «Христианское чтение» за 1821—70 гг. (СПб., 1871);
 Протоиерей Г. П. Павский, законоучитель императора Александра II («Русская старина», 1880 и 1881 гг. и «Сборник Русского Исторического общества», т. ХХХ);
 История первобытной христианской проповеди до IV века (СПб., 1885).
 История первобытной христианской проповеди до IV века / Н. И. Барсов. - Изд. 2-е. - Москва : URSS : Либроком, 2011. - 398, [1] с.; 22 см. - (Академия фундаментальных исследований: богословие).; ISBN 978-5-397-02737-3
 Раскольничья литература новейшего времени / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург, 1894]. - 29 с.;
 Существовала ли в России инквизиция?. - Санкт-Петербург : тип. А.С. Суворина, 1892. - 20 с.;
 Спорные вопросы из истории первобытной христианской проповеди / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. С. Добродеева, [1886]. - 19 с.;
 О преподавании гомилетики в семинариях, применительно к новому уставу / [Николай Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. С. Добродеева, ценз. 1885. - 16 с.;
 Три письма из бумаг Иннокентия, архиепископа Херсонского. - Казань : Унив. тип., 1885. - 15 с.
 Малоизвестные русские проповедники XVIII столетия : Материалы для истории рус. проповедничества / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург, 1874]. - 88 с.;
 Св. Ефрем Сирин, как проповедник / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1886. - 40 с.;
 Св. Григорий Нисский, как проповедник / Н. Барсов. - [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1887. - 37 с.;
 Св. Григорий Богослов, как проповедник : Из приготовл. к изд. соч. "История христ. проповеди в IV в."... / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1886. - 46, [1] с.;
 Отрывки из религиозно-бытовой истории русскаго общества и народа в XVIII столетии / Н. Барсов. - Санкт-Петербург : Тип. Ф. Елеонскаго и К°, ценз. 1882. - 33 с.;
 Взгляд на жизнь и деятельность московского митрополита Филарета : (По случаю столетия дня его рождения) / [Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1883. - 10 с.;
 К вопросу об авторе "Послания к царю Ивану Васильевичу", Сильвестровского сборника Библиотеки С.-Петербургской духовной академии : Сообщ., чит. в Археол. ин-те 10 мая 1880 г. / [Проф. Н. Барсов]. - [Санкт-Петербург] : тип. В. Безобразова и К°, [1880]. - 41 с.;
 Вопрос о религиозности русского народа в нашей современной печати / [Соч.] Н. Барсова. - Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1881. - 45, [2] с.;
 Новый метод в богословии : По поводу богосл. соч. Хомякова, изд. в Праге г. Самариным и некоторых др. произведений соврем. духов. лит. / Соч. Николая Барсова. - Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1870. - 2, 109 с.;
 Тридцатилетие деятельности Одесского Болгарского настоятельства (с 1854-1884 г.) и материалы для истории освобождения Болгарии / [Соч.] Н. Барсова. - Одесса : тип. Штаба Округа, 1895. - [2], 74 с.;
 К литературной истории Вольтера : Вольтер и "Римские деяния" / [Соч.] Проф. Н. Барсова. - Санкт-Петербург : тип. бр. Пантелеевых, 1892. - 24 с.;
 Как пишется критика в "Православном обозрении" / Соч. Проф. Н. Барсова. - Санкт-Петербург : типо-лит. В.Г. Апостолова, 1886. - 29 с.;
 Архиепископ Иннокентий Борисов, по новым материалам для его биографии : (Чит. в собр. Славян. благотвор. о-ва 17 ноября 1883 г.) / [Соч.] Проф. Николая Барсова. - Санкт-Петербург : тип. Ф. Елеонского и К°, 1884. - 45 с.;
 Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных / [Соч.] Проф. Н.И. Барсова. - Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1899. - VIII, 378 с.;
 К учению о существе или природе христианской проповеди. [Опыт полного курса гомилетики. Сост. М. Чепик. М. 1893] / [Соч.] проф. Н.И. Барсова. - Санкт-Петербург : тип. С. Добродеева, 1897. - 22 с.;
 Исторические, критические и полемические опыты / Соч. Николая Барсова, э. о. проф. СПБ. духов. акад. - Санкт-Петербург : тип. Деп. уделов, 1879. - 6, IV, 530 с.;
 Лекции по патристике / [Соч.] проф. С.-Петерб. духов. акад. Н.И. Барсова. - Санкт-Петербург : типо-лит. Яздовского, 1887. - [2], 350 с.;
 Как учил о крестном знамении святейший Иов, патриарх Московский и всея Руси? : По поводу книги преосв. Никанора: "Беседа о перстосложении" / [Соч.] Н.И. Барсова, б. проф. С.-Петерб. духов. акад. — Санкт-Петербург : тип. А. Мучника, 1890. — 24 с.;
 Из истории христианской проповеди в IV веке / [Соч.] Проф. С.-Петерб. духовн. акад. Н. Барсова. — Харьков : тип. Окр. штаба, 1886-1895. — 3 т.;
 История первобытной христианской проповеди (до IV века) / Соч. Николая Барсова, э. о. проф. С.-Петерб. духов. акад. по каф. гомилетики… — Санкт-Петербург : тип. С. Добродеева, 1885. — VIII, 371, [3], 28, III с.;
 Из неизданных памятников древней русской литературы. 1. Послание патриарха Иова к грузинскому митрополиту Николаю. 2. Учительные послания священника Московского Благовещенского собора Сильвестра к Казанскому воеводе Шуйскому-Горбатому / С предисл. и прим. Н. Барсова. — Санкт-Петербург, 1872. — 36, 40 с.
 Иеродиакон Невского монастыря Макарий : Эпизод из рус. церк. истории XVIII в / [Н. Барсов]. — [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1882. — 40 с.
 Один из публицистов начала настоящего столетия. — [Санкт-Петербург] : тип. В.С. Балашева, ценз. 1891. — 4 с.
 Преосвященный Иоанн, епископ Смоленский, как проповедник : "Беседы, поучения и речи Иоанна, епископа Смоленского, сказанные смоленской пастве". Смоленск. 1871 г / [Н. Барсов]. — [Санкт-Петербург, 1872]. — 21 с.
 К литературе об историческом значении русских народных заклинаний: Вопрос о западничестве в нар. рус. миросозерцании; Князь Синеус, впервые являющийся в народной словесности; Царь Осинила; Сини, сын Бабы-Яги; Сине-море и остров Буян; Заклинания честолюбца; Заклинания супружеской верности; Текст новооткрытых замечательных заклинаний XVII века / [Проф. Н.И. Барсов]. — [Санкт-Петербург, 1893]. — 12 с.
 Словесность : [Лекции, чит. в С.-Петерб. духов. семинарии / Запись] Александра Шепилевского. — [Санкт-Петербург, 1867?]. — 252, [4] с.
 Очерки русской словесности и литературы : [Лекции, чит. в С.-Петерб. Духов. семинарии. — Санкт-Петербург], 1867. — 136 с.
 Александр Иванович Никитский : (Некролог) / [Н. Барсов]. — Варшава : тип. Варшав. учеб. окр., ценз. 1886. — 8 с.
 Гавриил. Письма Гавриила, архиепископа Рязанского, к Иннокентию архиепископу Херсонскому / [Сообщ. Н.И. Барсов]. — [Санкт-Петербург] : тип. Ф. Елеонского и К°, ценз. 1886. — 40 с.
 К истории законодательных работ по духовному ведомству в царствование императрицы Екатерины II // Христианское чтение. — 1877. — № 11-12.
 Святой Григорий Нисский, как проповедник // Христианское чтение. — 1887. — № 9-10.

Кроме того, Барсов являлся автором множества статей церковно-исторического и публицистического содержания в журналах и газетах. Часть этих статей собраны им в книге «Исторические, критические и полемические опыты» (Спб., 1879). Участвовал также в «Описании документов и дел, хранящихся в архиве Св. Синода». Был одним из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, написав для него ряд энциклопедических статей по церковной тематике.

Примечания

Литература

Ссылки 
  на «Богослов.ру»

Богословы Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Журналисты Российской империи
Публицисты Российской империи
Гомилеты
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены